Diese Episodenliste enthält alle Episoden der kanadische Science-Fiction-Mystery-Fernsehserie Sanctuary – Wächter der Kreaturen, sortiert nach der US-amerikanischen Erstausstrahlung. Zwischen 2007 und 2011 entstanden acht Webepisoden und 59 Fernsehepisoden in vier Staffeln mit einer Länge von jeweils etwa 15 bzw. 42 Minuten.

Übersicht

Webserie

Staffel 1 
Die Erstausstrahlung der ersten elf Episoden der ersten Staffel war vom 3. Oktober bis zum 19. Dezember 2008 auf dem US-amerikanischen Kabelsender Syfy zu sehen. Die Erstausstrahlung der letzten zwei Episoden der ersten Staffel war vom 29. Dezember 2008 bis zum 5. Januar 2009 auf dem englischen Fernsehsender ITV4 zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der deutsche Pay-TV-Sender SciFi vom 9. bis zum 30. November 2009.

Staffel 2 
Die Erstausstrahlung der zweiten Staffel war vom 9. Oktober 2009 bis zum 15. Januar 2010 auf dem US-amerikanischen Kabelsender Syfy zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der deutsche Pay-TV-Sender SciFi vom 9. bis zum 30. August 2010.

Staffel 3 
Die Erstausstrahlung der dritten Staffel war vom 15. Oktober 2010 bis zum 20. Juni 2011 auf dem US-amerikanischen Kabelsender Syfy zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der deutsche Pay-TV-Sender Syfy vom 25. August bis zum 27. Oktober 2011.

Staffel 4 
Die Erstausstrahlung der vierten Staffel war vom 7. Oktober bis zum 30. Dezember 2011 auf dem US-amerikanischen Kabelsender Syfy zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der deutsche Pay-TV-Sender Syfy vom 2. August bis zum 13. September 2012.

Weblinks

Einzelnachweise 

Episodenliste